Henrik III kan syfta på

Henrik III, tysk-romersk kejsare (1017–1056), tysk-romersk kejsare 1046-1056
Henrik III av England (1204–1272), kung av England 1216–1272
Henrik III av Kastilien (1379–1406), en monark (kung) av Kastilien
Henrik III av Frankrike (1551–1589), kung av Polen 1573–1574 sedan kung av Frankrike 1575–1589
Henrik Bödeln av Mecklenburg (1337/1338–1383), regerade i Mecklenburg 1379-1383

Henrik 03